Por Bentleyville pode estar à procura de:
Bentleyville (Ohio)
Bentleyville (Pensilvânia)

Desambiguação